Мураталиев — киргизская фамилия. Известные носители:
 Мураталиев, Байымбет Молдалиевич —  губернатор Таласской области Республики Кыргызстан (20.12.2006 — 12.01.2008)
 Мураталиев, Бейшенбай Тоголокович — председатель ВС Киргизской ССР (1964—1971)
 Мураталиев, Муса (Ырыскельдинович) (род. 1942) — советский, киргизский и российский писатель-прозаик, журналист, переводчик. 
 Мураталиев, Турар Болатканович (род. 1976) — актёр
Мураталиев, Тилек Тураркулович, (род. 1960) — книгоиздатель, основатель издательства "Турар"